Литва принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США) в пятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляло восемь спортсменов, из которых трое женщин.

Состав сборной 

  Биатлон

 Лютаурас Барила

 Диана Расимовичюте

  Лыжные гонки

 Вадим Гусевас
 Ричардас Панавас
 Владисловас Зибайла

 Ирина Терентьева

  Фигурное катание

 Повилас Ванагас

 Маргарита Дробязко

Результаты соревнований

Биатлон 

 Спортсменов — 2

Фигурное катание 

 Спортсменов — 2

1ОбТ, 2ОбТ = 1-й и 2-й обязательные танцы, СТ = Свободный танец, ОрТ = Оригинальный танец

Лыжные гонки 

 Спортсменов — 4

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года
Спорт в Литве в 2002 году